Ко́пия ( «множество»):

 Копия в юриспруденции — точное воспроизведение текста какого-либо документа.
 Копия в пластических искусствах — художественное произведение, повторяющее другое произведение и исполненное самим автором либо другим художником. Копия может отличаться от оригинала по технике и размерам, но, в отличие от реплики, должна точно воспроизводить манеру и композицию оригинала.
 «Копия» — 7 серия 7 сезона телесериала «За гранью возможного».
 Архивная копия — официальный документ архива, воспроизводящий текст или изображение архивного документа с указанием его поисковых данных (ГОСТ Р 51141-98).
 Геометрическая копия — производный объект, который по соотношениям своих геометрических параметров — весьма близок к исходному.

См. также 
 Копирование